Aquavit kan syfta på:

 Aquavit – ett kryddat brännvin som är smaksatt med minst en av kryddorna kummin och dill, se Akvavit
 Aquavit (restaurang) – en skandinavisk restaurang på Manhattan i New York
 Aqua vitae – en spritdryck